Konstantyna – imię żeńskie
 Konstantyna – cesarzowa rzymska
 Konstantyna – miasto w Algierii
 Konstantyna – prowincja w Algierii, 

 Konstantyna – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów